D1 може значити:

 D1 Tower — 80-поверховий житловий будинок в Культурному Селі в Дубаї, ОАЕ.
 Nikon D1 — фотоапарат фірми Nikon.
 Д1 Протон — російська ракета-носій.